Kytösensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kytösensaari (ö i Varkaus), Norra Savolax, 
 Kytösensaari (ö i Kuopio), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar